Hädler ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Hädler (* 1969), deutscher Journalist, leitender Redakteur, Reporter mit besonderen Aufgaben sowie Moderator
 Christian Hädler (* 1934), deutscher Zeitungsverleger